Toponímia:
 Georgetown, nom de la població menorquina des Castell durant la dominació britànica.
 Georgetown (Ascensió), la capital de l'illa britànica de l'Ascensió.
 Georgetown (Guyana), capital de l'estat de Guyana.
 Georgetown (Gàmbia), ciutat gambiana anomenada oficialment Janjanbureh
 George Town (illes Caiman), capital de les illes Caiman, dependència britànica de l'Amèrica Central.
 George Town (Penang), capital de Penang, un dels estats de Malàisia
 Estats Units:
 Georgetown (Arkansas)
 Georgetown (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Georgetown (Carolina del Sud)
 Georgetown (comtat de Chatham), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Georgetown (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Georgetown (Connecticut)
 Georgetown (Delaware), població dels Estats Units a l'estat de Delaware.
 Georgetown (comtat de Floyd), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Georgetown (Idaho)
 Georgetown (Comtat de Vermilion), localitat a l'estat estatunidenc d'Illinois
 Georgetown (Comtat de Carroll), localitat a l'estat estatunidenc d'Illinois
 Georgetown (Kentucky)
 Georgetown (Louisiana)
 Georgetown (Maine)
 Georgetown (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Georgetown (Minnesota)
 Georgetown (Mississipí)
 Georgetown (Ohio)
 Georgetown (Pennsilvània)
 Georgetown (comtat de Quitman), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Georgetown (Texas)
 Georgetown (Washington DC), barri a la ciutat de Washington DC, als Estats Units.
 Universitats: Universitat de Georgetown, universitat catòlica de Washington, DC, als Estats Units.